Charles M. Cooke ist der Name folgender Personen:

* Charles M. Cooke (Politiker) (1844–1920), US-amerikanischer Politiker
 Charles M. Cooke (Admiral) (1886–1970), US-amerikanischer Admiral